Флаг муниципального образования Караевское сельское поселение Красноармейского района Чувашской Республики Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 августа 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5605.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Караевского сельского поселения в зелёном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле отвлечённая глава богатыря в чувашском шлеме, на котором сидит сокол с приподнятыми крыльями. Все фигуры серебряные».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Караевского сельского поселения Красноармейского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии.

Композиция флага отражает историческое предание о национальном герое XVII века Пайдуле Искееве, родом из деревни Сормхири, входящей в Караевское сельское поселение.

Народные рассказы, баллады и песни о Пайдуле, записаны в разные годы у разных сказителей, но все они — подлинные исторические события, отражающиеся в официальных документах.

Пайдул был не только храбрым и отважным военачальником, но и незаурядным поэтом и настоящим рыцарем. Песни его и по сегодняшний день живут в памяти народной. В одной из песен он называет Чувашию своим крылом, которое поднимало его, как Улыпа, в богатырский полёт. Пайдул гордился тем, что он из древнего и славного чувашского рода. Лучше всего он выразил это в своей песне «Мы из чувашского рода».

Поэтому основной фигурой флага является изображение головы воина в шлеме, на вершине которого взлетающий сокол. Образ этой гордой птицы тесно связан с именем Пайдула. Во многих песнях о самом Пайдуле, говорится, что любил он гарцевать на белом аргамаке, которого звали Хӑлат (Сокол); во время битвы его отряды, как соколы, обрушивались на врага, а сам Пайдул стрелял так метко, что люди говорили о нём, — имеет он соколиные глаза.

Зелёный цвет полотнища — это цвет жизни, плодородия; он также отражает красоту природы, живописные места этого края.

Белый цвет (серебро) — символ мира, бессмертия, военных подвигов и победы. Одновременно он отражает природное карстовое озеро вблизи деревни Кюльхири.

Примечания 

Флаги с изображением сокола
Флаги с изображением пешего воина
Флаги с изображением головы